Les Massospondylidae forment une famille éteinte de dinosaures saurischiens du clade des Plateosauria et de celui des Massopoda qui vécurent du Trias supérieur au Jurassique inférieur (il y a environ entre 204 et 190 millions d'années, du Rhétien jusqu'au Pliensbachien), dans ce qui constitue aujourd'hui l'Amérique, l'Asie et l'Afrique.

Les Massospondylidae font partie du sous-ordre des Sauropodomorpha, lesquels étaient des dinosaures herbivores au long cou. Ils appartiennent à l'infra-ordre paraphylétique des Prosauropoda dans certaines classifications évolutionnistes.

Les Massospondylidae peuvent inclure les genres Coloradisaurus, Glacialisaurus, Lufengosaurus et Massospondylus. De récentes analyses phylogénétiques ont trouvé une parenté avec les genres Coloradisaurus, Lufengosaurus et Massospondylus, et potentiellement avec Glacialisaurus et Adeopapposaurus.

Description 
Les massospondylidés sont des sauropodomorphes herbivores de taille relativement petite, à la tête basse et large, au long cou et avec des dents aux bords acérés.

Arbres phylogénétiques 
Le cladogramme réalisé par Alejandro Otero et ses collègues en 2015 montre la composition des Massospondylidae au sein des Massopoda :

Phylogénie simplifiée des  sauropodomorphes d'après Adam M. Yates, 2007.Les Massospondylidae étaient constitués des genres Massospondylus, Lufengosaurus et Coloradisaurus

Annexes

Articles connexes 
 Sauropodomorpha
 Liste de dinosaures
 Liste de clades des reptiles disparus
 Prosauropoda
 Massospondylus

Références taxinomiques

Notes et références 

Sauropodomorpha
Famille de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Trias supérieur
Dinosaure du Jurassique inférieur
Taxon fossile décrit en 1914